Filmpalast steht für:
 Delphi Filmpalast, Berlin
 Filmpalast Gloria, Weißenfels
 Thega-Filmpalast, Hildesheim
 Mathäser-Filmpalast, München
 Filmpalast Astoria (Zwickau)